Павел Коцебу: Коцебу, Павел Аристович (1865—1947) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 25 апреля 1916.
 Коцебу, Павел Евстафьевич (1801—1884) — русский генерал, участник Крымской войны.